Enfant terrible (uitdrukking)
 Enfant Terrible, een Nederlands platenlabel
 Enfant Terrible, debuutplaat van Bert De Coninck

Zie ook:
 Enfant Terriple, een Belgisch bier